El término Made in USA puede referirse a:

Música 

Made in U.S.A., de The Beach Boys.
Made in USA, de Sonic Youth.
Made in USA, de Sex Machineguns.
Made in USA, de Pizzicato Five.

Cine 

Made in USA, película de Jean-Luc Godard de 1966.
Made in USA (The Kentucky Fried Movie), película de 1977.
Made in USA, película de 1986.
Madeiunsa, película peruana de 2006.